Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2010 году первое место в хит-парадах Испании, составляемых организацией Productores de Música de España.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив испанских хит-парадов

2010
2010
Испания
Испания